Unsound (band), een Amerikaanse rockband
 Unsound (album), een compilatiealbum van Epitaph Records
 Unsound (2020), Australische film uit 2020